Владимир Гургенидзе:
 Гургенидзе, Владимир Ираклиевич (род. 1970) — 7-й премьер-министр Грузии.
 Гургенидзе, Владимир Робертович (1956—2017) — советский и российский акробат, тренер по спортивной акробатике.